

Власово — присілок, Самотовінське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Власово — присілок, Трегубовське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область